Eustheniidae är en familj av bäcksländor. Eustheniidae ingår i överfamiljen Eusthenioidea, ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eustheniidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Eustheniidae